Khennane Mahi – ex calciatore algerino naturalizzato francese
 Mimoun Mahi – calciatore marocchino